Els oviraptorosaures (Oviraptorosauria, 'llangardaixos lladres d'ous') són un grup de dinosaures maniraptors emplomats que visqueren al període Cretaci en el que avui en dia és Àsia i Nord-amèrica.

Classificació

Taxonomia 
 Infraordre Oviraptorosauria
 Incisivosaurus
 Protarchaeopteryx
 Superfamília Caenagnathoidea
 Caenagnathasia
 Caenagnathus
 Microvenator
 Nomingia
 Família Avimimidae
 Avimimus
 Família Caudipteridae
 Caudipteryx
 Similicaudipteryx
 Família Oviraptoridae
 Banji
 Chirostenotes
 Citipati
 Elmisaurus
 Gigantoraptor
 Hagryphus
 Luoyanggia
 Rinchenia
 Shixinggia
 Subfamília Ingeniinae
 Conchoraptor
 Heyuannia
 "Ingenia"
 Khaan
 Machairasaurus
 Nemegtomaia
 Subfamíia Oviraptorinae
 Oviraptor

Filogènia 
El cladograma segueix l'anàlisi de Phil Senter, 2007.

Referències